Den fremmede kan henvise til:

 Den fremmede (roman) – en roman af Albert Camus
 Den fremmede (film fra 2009) – en dansk kortfilm fra 2009 instrueret af Nuka Wølk Mathiassen
 Den fremmede (film fra 2015) – en dansk kortfilm fra 2015 instrueret af Aske Bang